Таурени има више значења:

 Таурени (Харгита), насеље у округу Харгита у Румунији
 Таурени (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Општина Таурени (Муреш), општина у округу Муреш у Румунији